Boleto - em micologia, designação comum aos fungos do gênero Boletus
Boleto bancário
Matias Boleto Ferreira de Mira - médico e político português

Desambiguação